2012 Голяма награда на Бахрейн е 8-о за Голямата награда на Бахрейн и четвърти кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 22 април 2012 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

В дните преди и по време на състезанието политическата опозиция провежда протести против нарушаването на човешките права в страната. Стига се до експлозии и арести.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн